Polskie brygady ochrony pogranicza noszące numer "4":

 4 Brygada Ochrony Pogranicza (1925-1929)
 4 Brygada Ochrony Pogranicza (1948-1950)